Павел Гиль ( род. 28 июня 1976 года, Люблин) — польский футбольный судья. Обслуживает матчи Польской Экстраклассы с 2005 года, матчи ФИФА — с 2009 года.

Карьера 
Дебютным матчем в Польской Экстраклассе стала игра 30 июля 2005 между командами «Корона» и «Одра» (Водзислав-Слёнски) (0:1).

В 2009 году судил матчи чемпионата Европы среди юношеских команд до 17 лет.

25 июля 2009 судил матч Суперкубка Польши между «Висла» (Краков) и «Лех» (Познань), счет 1:1 (пен. 3:4).

В июле 2009 года дебютировал в Лиге Европы УЕФА, а в 2012 в Лиге чемпионов УЕФА.

Матчи национальных сборных обслуживает с 2010 года.

Статистика

Лига чемпионов

Лига Европы

Матчи национальных сборных

Ссылки 
 Профиль на transfermarkt 
 Павел Гиль на worldreferee 
 Павел Гиль на 90minut 

Футбольные судьи по алфавиту
Футбольные судьи Польши